

Patronyme
Le patronyme Gilkinet est un diminutif du patronyme Gilkin, diminutif flamand du nom de baptême Gilles (le suffixe flamand -kin, de : kind = enfant). 

Autres formes voisines : Gilkens, Gilkain, Gillekens, Gielkens, Geelkens.

Gilkinet
Michèle Gilkinet, femme politique belge ;
Georges Gilkinet, homme politique belge.